Открытый чемпионат Бразилии 2008 — 8-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося на бразильском курорте Коста-ду-Сауипе, и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 11 по 17 февраля.

Первым сеянным в одиночном разряде был испанец Карлос Мойя (№ 18 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Николас Альмагро выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карлос Мойя уступает 1й финал в сезоне и 23й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марсело Мело выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андре Са выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии

 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2008 года
2008